Taquarana kan syfta på:

Brasilien 

 Taquarana (kommun), Alagoas, 
 Taquarana (ort), Alagoas,